Летелье́ (также: Ле Телье; ) — французская фамилия.

 Летелье, Мишель (министр) (1603—1685), маркиз де Барбезьё — французский государственный деятель, военный министр и прочее
 Франсуа-Мишель Летелье (1641—1691), маркиз де Лувуа — также французский военный министр
 Мишель-Франсуа (1663—1721), маркиз де Лувуа и Куртенво
 Луи-Шарль-Сезар Ле Телье (1695—1771), герцог д’Эстре — маршал Франции
  (1667—1725), маркиз де Сувре — офицер и аббат
  (1704—1767), маркиз де Сувре и де Лувуа — генерал-лейтенант
  (1668—1701), маркиз де Барбезьё — ещё один французский военный министр
 Камиль Ле Телье (Летелье) де Лавуа (1675—1718) — священник, член Французской академии
  (1642—1710) — архиепископ Реймсский

 Летелье, Мишель (иезуит) (1643—1719) — французский монах, последний духовник Людовика XIV.
 Летелье, Пьер (1614—1702) — французский художник.
 Летелье, Рене (1915—2006) — чилийский шахматист; международный мастер (1960).